Magnifique – album dei Ratatat del 2015 
Magnifique – album di Elek Style del 2018